Perdonami – programma televisivo
 Perdonami – singolo di Salmo del 2017
 Perdonami! – film del 1953